Pilões (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Pilões (Paraíba),  gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba